

 Conservazione – nella scienza dell'alimentazione, processo di trasformazione agroalimentare con lo scopo di preservare nel tempo gli alimenti
 Conservazione (conservazione preventiva) – nell'arte, un'attività legata alla manutenzione e alla preservazione dei manufatti
 Conservazione (conservazionismo) – in ecologia, ideologia che auspica il mantenimento della qualità di un determinato ecosistema
 Conservazione in situ – in ecologia, pratica di protezione di una specie a rischio di estinzione nel suo habitat naturale
 Conservazione – in numismatica, variabile che influisce sul valore e sulla collezionabilità di una moneta o banconota
 Conservazione del catasto – in diritto, l'insieme di operazioni volte a mantenere aggiornati i documenti catastali
 Conservazione del catasto fabbricati – pratiche riguardanti i fabbricati
 Conservazione del catasto terreni – pratiche riguardanti i terreni
 Conservazione sostitutiva – in diritto, la procedura volta a garantire nel tempo la validità legale di un documento informatico
 Conservazione – in psicologia, la capacità di comprendere che massa e numeri rimangono uguali anche se variano forma o disposizione